Агджакенд:
 Агджакенд — село в Кельбаджарском районе Азербайджана
 Агджакенд — село в Ходжавендском районе Азербайджана.

См. также 
 Ашагы-Агджакенд
 Юхары-Агджакенд